Koherens syfta på:

Koherens (fysik) – en egenskap hos vågor som beskriver hur väl en vågs fas korrelerar över hela vågen
Koherentism – en kunskapsteoretisk teori